Ordet Siemens har flere betydninger:

 Siemens (ledningsevneenhed) – en afledt SI-enhed til angivelse af elektriske ledningsevne, opkaldt efter Werner von Siemens.
 Siemens AG – en tysk industrivirksomhed, der producerer alt fra kaffemaskiner til atomkraftværker.
 Werner von Siemens – tysk opfinder, erhvervsmand og grundlægger af Siemens AG.
 Siemens Wind Power - dansk-tysk vindmølleproducent.